Wibiral ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Wibiral (1876–1955), österreichische Kunstgewerblerin, Schriftstellerin und Lehrerin der Kunstgewerbeschule Weimar
 Franz Wibiral (1839–1914), österreichischer Kunsthistoriker
 Norbert Wibiral (1921–2011), österreichischer Kunsthistoriker